Салинас-де-Ленис (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Дева. Занимает площадь — 14,7 км². Население — 262 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

История 
Город основан в 1331 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа